Раваби (, «холмы») — первый запланированный палестинский город на Западном берегу. Находится рядом с  и Рамаллой. Он запланирован как город высоких технологий и рассчитан на 6 000 жилых единиц, в которых будут проживать от 25 до 40 тысяч человек. Строительство города началось в январе 2010 года.

Проект подвергался критике как некоторыми палестинскими организациями (Palestinian National BDS Committee) — за «нормализацию» оккупации, так и некоторыми организациями израильских поселенцев, которые утверждают, что город может стать базой террористов. К 2014 году было построено и продано 650 квартир, рассчитанных на  человек. Однако, квартиры остались незаселенными из-за провалов на переговорах с израильской стороной по поводу обеспечения города водой. В течение нескольких лет Раваби является городом-призраком. В марте 2015 года Башар Аль-Масри (:en:Bashar al-Masri), разработчик проекта, заявил, что Израиль подключит город к израильской сети водоснабжения.
В августе 2015 года первые жильцы начали переселяться в свои квартиры в городе.

В 2017 году в город переселились 3000 человек.

Примечания

Ссылки 

 Official website
 Rawabi: Live Work Grow. Facebook site

Палестинские города
Города, основанные в XXI веке